Osoby o tym nazwisku:
 Szabolcs Krizsán – węgierski judoka
 Xénia Krizsán – węgierska lekkoatletka